Comanche County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Comanche County, Kansas 
 Comanche County, Oklahoma 
 Comanche County, Texas